Cryptoceuthospora är ett släkte av svampar. Cryptoceuthospora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Cryptoceuthospora